Mielolot – fikcyjny pojazd latający jakim poruszają się bohaterowie komiksu pt. Tytus, Romek i A’Tomek księga X.

Wehikuł ten przypomina z wyglądu maszynkę do mielenia mięsa. Został on wymyślony przez Papcia Chmiela, posiadał jednodniową gwarancję. Kabina znajduje się w miejscu wkładania mięsa. Pojazd nie posiada kół, mocuje się go za pomocą śruby u dołu. Jest różowo-czerwonego koloru.

Dane techniczne 
 Moc 120 kotletów mechanicznych
 Prędkość nadzwyczajna
 Paliwo – dowciplina
 Zużycie paliwa – 15 dowcipów na 100 kilometrów
 Olej – mondralin Tip-Top

Przypisy 

Tytus, Romek i A’Tomek